Otto Reedtz-Thott kan henvise til flere personer:

 Otto Reedtz-Thott (1785-1862) (1785-1862) – første lensbaron til Baroniet Gaunø
 Otto Reedtz-Thott (1841-1901) (1841-1901) – baron og hofjægermester (Otto Peter Axel Basse Reedtz-Thott)
 Otto Reedtz-Thott (politiker) (1872-1927) – tredje lensbaron til Gavnø, medlem af Folketinget
 Otto Reedtz-Thott (født 1954) (født 1954) – dansk baron, godsejer til Gavnø og erhvervsmand